Травяна́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Травяная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Травяная улица — улица во Пскове.
 Травяная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Травяная улица — улица в Самаре.
 Травяная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Травяная улица — улица в Томске.